

Chronologiczna lista szefów rządów Islandii

Ministrowie ds. Islandii (1904-1917)

Premierzy (od 1917)

Przypisy

Zobacz też 
 ustrój polityczny Islandii
 prezydenci Islandii
 władcy Islandii

Linki zewnętrzne 
 http://www.forsaetisraduneyti.is/

Bibliografia 
 http://www.rulers.org/ruli.html
 http://eng.forsaetisraduneyti.is/minister/Former_Ministers/
 http://www.worldstatesmen.org/Iceland.htm